Аарон Родригес Арельяно (, ) — мексиканский лучадор (рестлер), известный как Миль Маскарас ().

Он считается одним из величайших борцов луча либре в Мексике — наряду с Эль-Санто и Голубым Демоном — и был назван первой международной суперзвездой луча либре. Миль Маскарас считается одним из самых влиятельных рестлеров всех времен за развитие и популяризацию стиля луча либре во всем мире, как на ринге, так и в качестве звезды 20 фильмов. Он также является выдающимся артистом и послом культуры своей страны и изображен на трех ее почтовых марках. Хотя он никогда не появлялся на публике без маски и его настоящая личность обычно держится в секрете из уважения к традициям луча либре, его настоящее имя известно благодаря появлению в титрах фильмов, в которых он снимался. Его имя по-испански означает «Тысяча масок».

Мил Маскарас был введен в Зал славы рестлинга в 2010 году и в Зал славы WWE в 2012 году. Он является членом одной из самых выдающихся семей рестлеров Мексики; его братья Хосе и Пабло выступают под именами Дос Карас и Сикоделико. Старший сын Хосе Альберто — бывший чемпион WWE, в настоящее время выступающий под именем Альберто Эль Патрон. Младший сын Хосе Гильермо выступает под именем Эль Ихо де Дос Карас. Сын Пабло Аарон более известен как Сикоделико-младший.

Стиль 
 Завершающие приёмы
 Diving crossbody
 Flying cross chop — изобрёл
 Коронные приёмы
 Bearhug
 Дропкик
 Headstand Headscissors
 Monkey flip
 Plancha suicida
 Scoop slam
 Standing Indian deathlock / Double underhook combination
 Suicide dive
 Multiple surfboard variations
 Paro Special (Inverted surfboard, сидя на шее противника)
 Lotus lock
 Standing surfboard
 Vertical suplex

Титулы и награды 
 Alianza Latinoamericana de Lucha Libre
 Мировой чемпион ALLL в тяжёлом весе (1 раз)

 All Japan Pro Wrestling
 Американский чемпион PWF в тяжёлом весе (1 раз)

 Cauliflower Alley Club
 Включён в 2006 (без награды)

 Commission de Box y Lucha Libre Mexico D.F.
 Национальный чемпион Мексики в лёгком весе (2 раза)

 International Wrestling Association (Georgia)
 Мировой чемпион IWA в тяжёлом весе (1 раз + действующий)

 National Wrestling Alliance
 Член Зала Славы NWA (введён в 2009)

 NWA Big Time Wrestling — World Class Wrestling Association
 Американский чемпион NWA в парных боях (1 раз) — с Jose Lothario
 Техасский чемпион в парных боях (1 раз) — с Jose Lothario
 Мировой чемпион WCWA в парных боях (1 раз) — с Джеффом Дарреттом

 NWA Hollywood Wrestling
 Американский чемпион NWA в тяжёлом весе (3 раза)
 Американский чемпион NWA в парных боях (3 раза) — с Alfonso Dantés (1) и Рэем Мендозой (2)

 Зал славы и музей рестлинга
 (Введён в 2010)

 Pro Wrestling Illustrated
 PWI Самый популярный рестлер года (1975)
 PWI ставит его под № 94 в списке 500 лучших рестлеров 2003 года.
 PWI ставит его под № 128 в списке 500 лучших рестлеров 1993 года.

 Tokyo Sports Grand Prix
 Best Bout Award (1977) против Jumbo Tsuruta 15 августа

 World Wrestling Association (Los Angeles)
 Американский чемпион WWA в тяжёлом весе (1 раз)

 World Wrestling Association (Mexico)
 Мировой чемпион WWA в тяжёлом весе (2 раза)

 World Wrestling Entertainment
 Член Зала Славы WWE (введён в 2012 году)

 Wrestling Observer Newsletter awards
 Член Зала Славы WON (введён в 1996 году)

Примечания 

Рестлеры, известные под псевдонимами
Члены Зала славы WWE
Рестлеры Мексики